Освітлення електричне
 Освітлення акцентуюче
 Освітлення штучне
 Освітлення рослин штучне
 Освітлення рудникове
 Освітлення аварійне
 Освітлення евакуаційне
 Освітлення робоче
 Освітлення зовнішнє
 Освітлення у фотографії
 Освітлення глобальне
 Освітлення (комп'ютерна графіка)
 Освітлення світлодіодне
 Освітлення велосипедне
 Освітлення газове
 Освітлення прожекторне
 Освітлення природне
 Освітлення акваріумне
 Освітлення трекове
 Освітлення вуличне на сонячних панелях

Посилання